Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Aleksandar Kovacevic ha sconfitto Alexandre Müller con il punteggio di 6–3, 4–6, 6–2.

Teste di serie 

  Jordan Thompson (ritirato)
  Rinky Hijikata (primo turno)
  Aleksandar Kovacevic (campione)
  Mattia Bellucci (primo turno)

  Maximilian Marterer (primo turno) 
  Borna Gojo (semifinale) 
  Wu Tung-lin (primo turno) 
  Alexandre Müller (finale)

Qualificati 

  Filip Misolic (primo turno)
  Ulises Blanch (primo turno)
  Aziz Dougaz (secondo turno)

  Coleman Wong (primo turno) 
  Keegan Smith (primo turno) 
  Shintaro Mochizuki (quarti di finale, ritirato)

Lucky loser 

  Elmar Ejupovic (primo turno)

Wildcard 

  Ryan Harrison (primo turno)
  Toby Kodat (primo turno)

  Aleksandar Kovacevic

Special Exempts 

  Borna Gojo (semifinale)

  Alex Michelsen (semifinale)

Ranking Protetto 

  Alex Bolt (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Texas Tennis Classic 2023